Nylander ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nylander (* 1998), schwedisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Carl Nylander (* 1932), schwedischer Archäologe
 Christopher Nylander (* 1982), liberischer Fußballschiedsrichter
 Claus Wilhelm Gabriel Nylander (1835–1907), schwedischer Chemiker 
 Henrik Nylander (1914–1993), schwedischer Bauingenieur
 Michael Nylander (* 1972), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Sven Nylander (* 1962), schwedischer Leichtathlet